Göhren kan avse:

Geografi

Tyskland 

 Göhren (Rügen) – en kommun på ön Rügen i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern
 Göhren-Lebbin – en kommun i distriktet Mecklenburgische Seenplatte i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern, 
 Malk Göhren – tidigare bara Göhren'', en kommun i distriktet Ludwigslust-Parchim
 Göhren, Tramm – en ort och historisk kommun i distriktet Ludwigslust-Parchim, sedan 2011 tillhör den kommunen Tramm
Göhren, Thüringen – en kommun i distriktet Altenburger Land i Thüringen
 Göhren (Auma-Weidatal) – en ort och historisk kommun i distriktet Greiz, sedan 2012 tillhör den staden Auma-Weidatal i Thüringen

Tjeckien

 Göhren – tyska namnet på en tjeckisk ort i regionen Ústecký kraj, se Klíny, Tjeckien